La liseuse può riferirsi a diverse opere:
La liseuse, dipinto di Pierre-Auguste Renoir.
La liseuse, dipinto di Jean-Honoré Fragonard.